Kirchheim kan avse:

Geografi

Frankrike
Kirchheim, Bas-Rhin – ett samhälle i departementet Bas-Rhin

Tyskland
 Kirchheim, Amt Wachsenburg – en tidigare kommun i Thüringen
 Kirchheim, Hessen – en kommun i Landkreis Hersfeld-Rotenburg i Hessen
Kirchheim am Neckar – en kommun i Baden-Württemberg
Kirchheim am Ries – en kommun i Baden-Württemberg
 Kirchheim bei München – en kommun i Bayern
 Kirchheim in Schwaben – en köping i Schwaben i Bayern
Kirchheim an der Weinstraße – en kommun i Rheinland-Pfalz
Kirchheim unter Teck – en stad i Baden-Württemberg
Kirchheimbolanden – en stad i Rheinland-Pfalz
 Kirchheim, Unterfranken – en kommun i Landkreis Würzburg, Bayern, Tyskland

Österrike
Kirchheim im Innkreis – en stad i Oberösterreich
 Ried-Kirchheim Airport – en privatflygplats vid Kirchheim im Innkreis